Гинтс Ца́уне (; ) — латвийский кёрлингист.

В составе смешанной парной сборной Латвии участник  (заняли двадцать первое место). , призёр .

В «классическом» кёрлинге в основном играет на позициях второго и третьего.

Достижения 
 : серебро (2006), бронза (2005, 2007, 2013).
 : золото (2011).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Женат, жена Лига Цауне — тоже кёрлингистка, они вместе играют в смешанных командах и смешанных парах, в том числе выступали на .

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Ассоциации кёрлинга Латвии
 World Mixed Doubles: Report 1 - Skip Cottage Curling
 Piektdien startēs „Latvian mixed doubles curling cup 2011” - Curling.Lv

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Латвии
Чемпионы Латвии по кёрлингу